Rudakowa steht für:

 Rudakowa (Vulkan), ein Vulkan in Russland

Rudakowa oder Rudakova ist der Familienname folgender Personen:

 Kazjaryna Rudakowa (* 1984), weißrussische Skilangläuferin
 Natalya Rudakova (* 1985), russische Schauspielerin und Model
 Wera Wiktorowna Rudakowa (* 1992), russische Hürdenläuferin

siehe auch
 Rudakow